Вандёвр-сюр-Барс:

 Вандёвр-сюр-Барс — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. 
 Вандёвр-сюр-Барс — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Об.